El nombre Departamento del Norte puede referirse a:

 Departamento del Norte, de la República de Haití;
 Departamento del Norte, de la República Francesa;
 Departamento del Norte, de la República de Costa de Marfil;
 Departamento del Norte, del antiguo estado de Antioquia (Colombia);
 Departamento del Norte, del antiguo estado de Boyacá (Colombia);
 Departamento del Norte, del antiguo estado de Cundinamarca (Colombia);
 Departamento del Norte, del antiguo estado de Tolima (Colombia).